Eichberg kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Eichberg, Schweiz, kommun i kantonen Sankt Gallen, Wahlkreis Rheintal,

Tjeckien 

 Dub (berg i Tjeckien, Liberec),

Österrike 

 Eichberg (bergstopp i Österrike, Steiermark, Politischer Bezirk Murau), 
 Eichberg (kommun i Österrike, Steiermark, Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar